CMM steht für:
 Capability Maturity Model in der Softwareentwicklung
 Carboxymethyl-Morpholin
 Casopis Matice moravské, historische Fachzeitschrift
 Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, gram-positive Bakterie, die bakterielle Welke an Tomaten hervorruft
 Color Management Module, Farbverwaltungsmodul zur Umrechnung von Farbwerten in/aus unterschiedliche/n Farbräume/n z. B. bei digitaler Bildverarbeitung und Druckausgabe, s. Farbmanagement
 Columbia Mental Maturity Scale, einem Intelligenztest für Grundschulkinder
 Conférence Mennonite Mondiale, die offizielle französische Bezeichnung eines internationalen Zusammenschlusses mennonitischer Kirchen
 Ordenskürzel der Congregatio Fratrum Beatae Mariae Virginis, Matris Misericordiae, siehe Fraters van Tilburg
 Congregatio Missionarum de Marianhill, Kongregation der Missionare von Marianhill, Mariannhiller Missionare
 Congreso Mundial Menonita, die offizielle spanische Bezeichnung eines internationalen Zusammenschlusses mennonitischer Kirchen
 Conventional Medical Management in der Medizin, zur Unterscheidung von neuentwickelten, meist technisch anspruchsvollen Behandlungen, zum Beispiel in der Schmerztherapie
 Coordinate Measuring Machine im Maschinenbau (deutsch Koordinatenmessgerät)
 Corpus Mensurabilis Musicae, eine Editionsreihe alter mehrstimmiger Musik
 Mehrzweckstrahlrohr mit C-Kupplung und Mannschutzbrause nach DIN 14 365
 Air Mali (2009) (ICAO-Code), ehemalige afrikanische Fluggesellschaft
 Canada 3000 (ICAO-Code), ehemalige kanadische Fluggesellschaft

cmm steht für:
 Michigamea (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Sioux-Sprachen

Abkürzung